Квадратичный электрооптический эффект
 Продольный электрооптический эффект
 электрооптический Эффект Поккельса

Оптика